De Ronde van Guangxi 2019 werd verreden van 17 tot en met 22 oktober in China. Het was de derde editie van deze meerdaagse etappekoers. De ronde was de laatste wedstrijd op de UCI World Tour 2019-kalender. De titelhouder, Gianni Moscon, was afwezig. Hij werd opgevolgd door de Spanjaard Enric Mas.

Deelnemende ploegen 
Van de achttien UCI World Tour-teams van dit seizoen stonden er vijftien aan de start. Daarnaast waren er drie wildcards. Elke ploeg bestond uit zeven renners, wat het totaal op 126 bracht.

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

6e etappe

Klassementsleiders na elke etappe

Eindklassementen

2019
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2019
UCI World Tour 2019